Lawrence Smith est un nom pouvant désigner :

Lawrence Smith 
 John Lawrence Smith (1818-1883), chimiste et minéralogiste américain
  (1878-1912), joueur de football anglais
  (1892-1958), homme politique américain du Wisconsin
 Lawrence Leighton Smith (1936-2013), chef d'orchestre et pianiste américain
  (né en 1941), homme politique américain de Floride
  (né en 1950), historien et psychologue américain
  (né en 1964), joueur de cricket anglais
  (né en 1985), joueur de soccer américain
 , général de l'armée sud-africaine

Laurence Smith 
  (né en 1929), escrimeur australien
 , auteur américain

Voir aussi 
 Lawrie Smith (né en 1956), skipper olympique britannique
 
 
 
 

Smith, Lawrence